Klon kan syfta på:

Ordet klon kommer från grekiskans κλων, som betyder kvist. 

 Klon – inom biologi: en genetisk kopia av en individ
 Klon (hårdvara) – hårdvara med samma funktion som originalet
 PC-klon – en kopia av den ursprungliga IBM PC
 Klonprogram – inom datateknik ett program baserat på ett tidigare program, och som fyller ungefär samma funktion

Se även
 Star Wars: Episod II - Klonerna anfaller.